Winfield (Alabama)
 Winfield (Illinois)
 Winfield (Indiana)
 Winfield (Iowa)
 Winfield (Kansas)
 Winfield (Missouri)
 Winfield (Tennessee)
 Winfield (Virgínia de l'Oest)
 West Winfield